Richard Andvord (1839–1913) norvég üzletember
Richard Andvord (1886–1965) norvég diplomata
Richard Andvord (1920–1997) norvég üzletember, második világháborús ellenálló